Пекко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 223 человека (2008 г.), плотность населения составляет 223 чел./км². Занимает площадь 1 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святой Мартиниан, празднование 2 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080608195516/http://www.invalchiusella.it/pecco/pecco.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/